Тлакотепетл има више значења:

 Тлакотепетл (Елоксочитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тлакотепетл (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику